Anguix kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Anguix (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Anguix (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar